Юркинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Вологодская область 
 Юркинское сельское поселение — входит в Бабушкинский район

Костромская область 
 Юркинское сельское поселение — входит в Макарьевский район

Марий Эл 
 Юркинское сельское поселение — входит в Юринский район